Zivilcourage bezeichnet:
 eine psychisch basierte Eigenschaft und Verhaltensweise, siehe Zivilcourage
 ein Werk von John F. Kennedy, siehe Zivilcourage (John F. Kennedy)
 eine Oper von Gordon Kampe, siehe Zivilcourage (Oper)
 einen deutschen Spielfilm, siehe Zivilcourage (Film)
 eine Aktionsplattform in Linz gegen Rassismus, die Verhalten der Staatsgewalt hinterfragt, siehe: Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
 ZivilCourage (Zeitschrift), die Verbandszeitschrift der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK)

Siehe auch:
 Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (Verein ZARA)